

Sigle 
 Scarto quadratico medio
 SQM – abbreviazione di Sky quality meter, strumento per la misurazione dell'inquinamento luminoso
 SQM - Strange Quark Matter
 SQM – Supplier Quality Management
 SQM – Suppliers Qualification Management

Codici 
 SQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Miguel Do Araguaia (Brasile)
 sqm – codice ISO 639-3 della lingua suma

Altro 
 Sqm – abbreviazione di square metre, metro quadro